Evelien van Dort (1961), Nederlands schrijfster
 Jan van Dort (1889-1967), Nederlands voetballer
 Sharina van Dort (1988), Nederlands handbalster
 Wieteke van Dort (1943), Nederlands actrice, cabaretière en zangeres

Zie ook
 Van Dort Kroon (doorverwijspagina)

Nederlandse of Vlaamse achternaam